Натуральне число 898
 898 рік до нашої ери
 898 рік нашої ери